Афолаби — фамилия. Известные носители:

 Афолаби, Абдулвахид (; 8 декабря 1991, Кадуна, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий.
 Афолаби, Ола (), имя при рождении Олауол О. Афолаби (); род. 15 марта 1980 года Лондон, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории.
 Афолаби, Олабиси (род. 1975) — нигерийская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.
 Афолаби, Рабиу (; 18 апреля 1980, Ошогбо) — нигерийский футболист, защитник.